Tioga kan syfta på:

 Tioga, New York
 Tioga, North Dakota
 Tioga, Pennsylvania
 Tioga, Texas

Se även 
 Tioga County